Алекса́ндр Фёдорович Андре́ев:
 Андреев, Александр Фёдорович (18??—1899) — академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук (данных мало).
 Андреев, Александр Фёдорович (1893—1941) — российский изобретатель.
 Андреев, Александр Фёдорович (1939—2023) — физик, академик РАН.